Чеченя — фамилия.

 Чеченя, Леонид Степанович (1913—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Чеченя, Николай Константинович (1915—1985) — полный кавалер Ордена Славы